Будень () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Комана.
 Будень () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Долхаска.
 Будень () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Златна.